Боровуха — топоним:

Белоруссия 
 Боровуха — городской посёлок, Новополоцкий горсовет, Витебская область.
 Боровуха — деревня, Пиревичский сельсовет, Жлобинский район, Гомельская область.
 Боровуха — деревня, Моисеевщинский сельсовет, Борисовский район, Минская область.
 Боровуха-1 — аэродром г. Полоцк.

Россия 
 Боровуха — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Боровуха — село в Ратновском районе Волынской области.

Прочее 
 Боровуха — лешачиха